Puerto – parrocchia civile di Oviedo, in Spagna
 Puerto – stazione della metropolitana di Valparaíso
 Puerto – dipinto di Ricardo Baroja esposto al Museo Reina Sofía di Madrid
 Operación Puerto – indagine spagnola relativa al doping sportivo

Persone
 Adalid Puerto (1979) – ex calciatore honduregno
 Alejandro Puerto (1964) – ex lottatore cubano
 Israel Puerto Pineda (1993) – calciatore spagnolo
 Josep Puerto (1999) – cestista spagnolo